Ива́н Ефиме́нко:
 Ефименко, Иван Тихонович (1924—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Ефименко, Иван Фёдорович (1914—1983) — Герой Советского Союза.